Celorico da Beira, hoofdstad van het district Guarda
Celorico de Basto, hoofdstad van het district Braga